Sandgren est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Åke Sandgren (1955-), réalisateur danois ;
 August Sandgren (1893-1934), relieur danois ;
 Hilda-Maria Sandgren (-), auteure suédoise de bande dessinée ;
 Joakim Sandgren (1965-), compositeur suédois ;
 Linus Sandgren (-), directeur de la photographie suédois ;
 Lydia Sandgren (1987-), romancière suédoise ;
 Tennys Sandgren (né en 1991), joueur de tennis américain.